Recovery () — седьмой студийный альбом американского рэпера Эминема, издан в 2010 году. Самый продаваемый альбом 2010 года в США. Выход Recovery был подтвержден во время пресс-релиза Эминема, состоявшегося 5 марта 2009, и альбом был первоначально назван Relapse 2. Все было намечено на выпуск альбома продолжения в 2009, после выпуска альбома Relapse, но релиз был перенесен на следующий 2010 год. Позже было опубликовано окончательное название альбома, Recovery; также была подтверждена дата выпуска альбома: 21 июня в Соединенном Королевстве, (в остальных странах Европы 18 июня) 21 июня в Соединенных Штатах. Альбом дебютировал на первой строчке Billboard 200, Top R&B/Hip-Hop Albums и Rap Albums Chart.

Продажи 
В первую неделю в США было продано более 741,000 копий альбома «Recovery», в Великобритании тираж составил без малого 140 тысяч экземпляров. По миру в первую неделю было продано около 500,000 копий. Альбом продержался 7 недель на 1-м месте в чарте Billboard 200.

К концу 2010 года продажи альбома по всему миру составили 2,7 миллионов копий. 5 июля 2011 года он стал первым альбомом, чьи цифровые продажи достигли одного миллиона проданных копий.

История 
5 марта 2009 Interscope Records объявил дату выхода Relapse, а также сказали, что следующий альбом, Relapse 2, будет выпущен во второй половине этого года. В пресс-релизе Эминем рассказал, что он и Dr. Dre записали большое количество песен и, таким образом, выпустят 2 альбома. Согласно Ангелой Йи (Shade 45) в интервью с Eminem 23 апреля 2009 года, Relapse 2 будет продолжением первого альбома. 25 июня 2009 Эминем на радио Shade45 сказал, что в студии заканчивает Relapse 2 и собирается выпустить альбом в 2010 году.

Но Эминем позднее сказал: «Я первоначально планировал выпустить Relapse 2 в 2009 году, но в ходе записи и работы с новыми продюсерами идея сиквела к Relapse стала казаться мне всё менее и менее осмысленной, и я решил записать совершенно новый альбом. Музыка на Recovery получилась совершенно непохожей на Relapse, и я думаю, что она заслуживает своего собственного названия».

29 апреля в 10.00 часов в Детройте на радио Shade 45 вышел сингл «Not Afraid».
Вскоре был снят клип на данный сингл. Премьера видео состоялась 5 июня в 16:30. Часть клипа была снята в Нью-Йорке, а ещё часть, на улицах в центре города Нью-Джерси.

Recovery появился в продаже 18 июня в Европе и 21 июня в США и Соединенном Королевстве.

Следующим синглом оказался трек «Love the Way You Lie», исполненный вместе с Rihanna. Съемки клипа на этот сингл начались 20 июля, а премьера состоялась 5 августа. В главных ролях в клипе участвовали знаменитые актёры — Меган Фокс и Доминик Монаган.

19 сентября 2010 года было объявлено, что 3-й сингл — трек «No Love», записанный при участии Lil Wayne. Клип на трек был выпущен 1 октября.

К декабрю альбом существенно сдал в позициях чартов, однако в январе снова поднялся на лидирующие строчки. 7 февраля на официальном сайте появилась информация о том, что 4-й сингл — трек Space Bound. Через 3 дня компания Interscope подтвердила информацию, и сообщила дату выхода — 16 февраля 2011.

В феврале 2018 суммарное количество просмотров клипов на синглы из Recovery превысило отметку в 3 миллиарда.

Обложка 
25 мая 2010 Эминем через свой твиттер дал понять, что в ближайшем времени будет опубликована обложка. Чуть позже два варианта обложки были опубликованы на официальном сайте.

Paul Rosenberg (менеджер Eminem’а) написал в своем твиттере, что обе предоставленные обложки будут в альбоме «Recovery» в качестве одного буклета. «Нам всего лишь нужно будет поставить ту обложку, которая нам по душе. Или же, по другой версии одна из обложек будет к Explicit версии. Но возможно, что продаваться альбомы будут, как во 2 версии, но возможность переставить обложку останется».

На одной из передних обложек (к Explicit версии) Эминем идет по дороге. Это символ возвращения к новой жизни после излечения от наркомании. На другом варианте обложки рэпер сидит на диване в этаком стеклянном домике. Это символизирует то, что теперь ничто в мире не сможет извне повлиять на Эминема.

Кроме того, на заднем кавере альбома не был указан последний трек «Untitled». Этот трек должен был послужить своеобразным сюрпризом для слушателей альбома. Но в буклете информация о треке, так называемые «музыкальные титры» присутствуют.

Гости 
Эминем подтвердил нескольких участников, когда альбом все ещё назывался «Relapse 2»; он работал с Dr. Dre и 50 Cent. Также в альбоме предполагались совместные песни с D12, Royce da 5’9", Lil Wayne, Drake, Kid Cudi, Cashis, Lloyd Banks и Slaughterhouse. Но из этих артистов в трек-лист попали только Lil Wayne и Slaughterhouse (на бонус-треке). Также после выхода официального трек-листа стало известно, что в альбоме будут присутствовать Kobe, Pink, Rihanna, Slaughterhouse и Lil Wayne.

Награды и номинации

Список композиций 
Это первый альбом Eminem без оортскитов.

 Список композиций, семплы которых были использованы в ходе работы над альбомом
 «Cold Wind Blows» содержит вставку из The Gringos — Patriotic Song
 «On Fire» семплирует «Peace and Love», исполненную Mandrill
 В «Going Through Changes» используются фрагменты песни Changes группы Black Sabbath
 «No Love» семплирует Haddaway — What Is Love
 «Space Bound» содержит вставку из R.E.M. — Drive
 «You’re Never Over» использует семпл из Gerard McMann — Cry Little Sister
 «Almost Famous» содержит семпл из песни Black Sabbath — Heaven & Hell
 «Untitled» использует семпл из Lesley Gore — You Don’t Own Me

Чарты

Позиция в чартах

Продажи и сертификаты

Позиция прочих песен из альбома в чарте

Издание

Примечания 

Альбомы Shady Records
Альбомы Aftermath Entertainment
Альбомы Interscope Records
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Эминема
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы Interscope Geffen A&M
Премия «Грэмми» за лучший рэп-альбом
Альбомы, спродюсированные Эминемом
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil